In 2017 werd de 24ste editie van het Campeonato Pernambucano Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 16 september tot 12 november. Pesquiera werd kampioen en promoveerde naar de hoogste klasse in 2018.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per